Festivo puede referirse a:
 Lo relativo a la fiesta.
 Día festivo
 Lo relativo a la alegría (p. ej. los chistes)
 Lo solemne o digno de celebración.